Paul Ryan (1949–2016) amerikai képregényrajzoló
 Paul Ryan (1970) amerikai politikus
 Paul Ryan (1970) angol zenész, gitáros (Cradle of Filth)
 Paul Ryan (1970) brit sílövő